Szamárhegy, Esztergom része
Szamárhegy, Pozsony része
Szamárhegy, Szentendre része